Występy w europejskich pucharach angielskiego klubu piłkarskiego Aston Villa.

Wykaz spotkań pucharowych

1975–2000

2001–2020

Bibliografia 
 

Aston Villa F.C.
Angielskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach